Matići je lahko:
 Matići, Orašje (Bosna in Hercegovina)
 Matići, Vrbovsko (Hrvaška)